Свинцово — название населённых пунктов в России:

 Свинцово — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Свинцово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Свинцово — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Свинцово — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Свинцово — деревня в Кашинском районе Тверской области.